Касас Алтас има више значења:

 Касас Алтас (Виља Пурификасион), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Касас Алтас (Талпа де Аљенде), насеље у савезној држави Халиско у Мексику